Чешуйницы:
 Чешуйницы  — семейство бескрылых насекомых.
 Чешуйницы () — род насекомых из семейства чешуйницы.
 Чешуйница () — род грибов семейства Шампиньоновые.